Jméno Borovany nese více obcí:
 Borovany – město v okrese České Budějovice
 Borovany (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Borovany (Bor) – část města Bor v okrese Tachov